КУОС может означать:
 Курсы усовершенствования офицерского состава — специализированные военные учебные заведения для повышения квалификации командного состава Вооружённых Сил СССР.
 Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ СССР — курсы по подготовке оперативного состава КГБ СССР к действиям в составе оперативно-боевых групп на территории противника в особый (угрожаемый) период или в его глубоком тылу с началом войны.